Franciszek Jordan (zm. 1694) – kasztelan wojnicki, cześnik koronny, starosta dobczycki
 Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848–1918) – niemiecki duchowny katolicki